Le patronyme néerlandais Verbeek renvoie à quelqu'un qui habitait près d'un ruisseau (du ).

Il peut se décliner de différentes manières. 
La contraction ver- correspond aux mots van et der, qui peuvent être accolés vander et se décoller de beke ou beek.
Au sud des Pays-Bas, le -k peut se muer en -ck.

 Joseph Van Beeck (1911-1998), footballeur belge.
 Louis Van Beeck (actif au dêbut du , archer belge.
 Jan Frederik van Beeck Calkoen (1772-1811), astronome néerlandais.

Patronyme néerlandais